K37 ou K.37 peut faire référence à :

Médecine 
 Appendicite, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 Concerto no 1 en fa majeur, K. 37 , un concerto de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 37, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres